Julsaga kan syfta på:

 En julsaga – ett verk av Charles Dickens, originaltitel A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost-Story of Christmas
 En liten julsaga – en svensk barnfilm från 1999
 Mupparnas julsaga – en amerikansk långfilm från 1992, originaltitel The Muppet Christmas Carol
 Musse Piggs julsaga – en tecknad film producerad av Walt Disney Productions 1983, originaltitel ''Mickey's Christmas Carol'

Se även
 Julfilm – en film med anknytning till julen
 En julsaga (film) – flera filmer